Flanigan ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Flanigan (1926–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikmanager
 Chavares Flanigan (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Clifford Flanigan (1941–1993), US-amerikanischer Theaterwissenschaftler, Mediävist und Universitätsprofessor
 Joe Flanigan (* 1967), amerikanischer Schauspieler
 Lauren Flanigan (* 1959), US-amerikanische Opernsängerin
 Phil Flanigan (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sara Flanigan (1931–2006), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Sidney Flanigan, US-amerikanische Musikerin und Filmschauspielerin
 Walter Flanigan (1890–1962), US-amerikanischer Footballfunktionär